Moravec oder Moraveč ist der Name folgender Orte:

 Moravec, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Moraveč, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Moraveč u Chotovin, Ortsteil der Chotoviny, Okres Tábor, Tschechien
 Moraveč u Mladé Vožice, Ortsteil der Slapsko, Okres Tábor, Tschechien
 Moravec, Ortslage in der Gemeinde Dolní Benešov, Okres Opava, Tschechien 

Moravec ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Moravec (* 1982), österreichischer Fernseh- und Radiomoderator
 David Moravec (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler
 Dušan Moravec (1920–2015), jugoslawischer Literaturwissenschaftler und Dramaturg
 Emanuel Moravec (1893–1945), tschechischer Militär und Kollaborateur
 František Moravec (1895–1966), tschechischer Offizier, General und Chef des Militärischen Nachrichtendienstes der tschechoslowakischen Exilregierung in London
 Fritz Moravec (1922–1997), österreichischer Alpinist und Reiseschriftsteller 
 Hans Moravec (* 1948), kanadischer Professor für Robotik
 Ivan Moravec (1930–2015), tschechischer klassischer Pianist
 Jan Moravec (* 1987), tschechischer Fußballspieler
 Jessy Moravec (* 1990), Schweizer Schauspielerin
 Michael Moravec (* 1964), österreichischer Journalist
 Miloslav Moravec (* 1923), tschechoslowakischer Zehnkämpfer und Hürdenläufer
 Ondřej Moravec (* 1984), tschechischer Biathlet
 Paul Moravec (* 1957), US-amerikanischer Komponist und Hochschullehrer
 Roman Moravec (1950–2009), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Rosemary Dorothy Moravec (1946–2013), britisch-österreichische Musikwissenschaftlerin, Autorin und Komponistin
 Vlastimil Moravec (1949–1986), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Zdeněk Moravec (* 1968), tschechischer Astronom

Siehe auch:
 Morawetz, Moravek